Атка (острів) (, ) — найбільший острів у групі Андреянівських островів, які є частиною Алеутських островів .
 Атка (Аляска) () — місто () в США, в окрузі Західні Алеутські острови штату Аляска.